Ultimate Chase steht für:

 den Actionfilm Ultimate Chase – Die letzte Jagd (1996)
 den Originaltitel des Thrillers Schußfahrt in den Tod (1974)